Kedi (documentaire), een Turkse documentairefilm uit 2016

Zie ook
 Keda (gemeente), een gemeente in de autonome republiek Adzjarië van Georgië (eerder bekend in nl-wiki als Kedi)
 Keda (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente (eerder bekend in nl-wiki als Kedi)